Concordville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Concordville (Maine)
 Concordville (Pennsylvania)